Wentdorf – frazione del comune tedesco di Cumlosen
 Wildau-Wentdorf – frazione del comune tedesco di Dahmetal